Родная кровь — фильмы производства СССР:

 Родная кровь — реж. Рафаил Музыкант (1932).
 Родная кровь — реж. Михаил Ершов (1963).